Příjmení Kellermann nosí více významných osobností:

 François-Étienne Kellermann (1770–1835) – francouzský generál
 François-Christophe Kellermann (1735–1820) – francouzský generál, maršál Francie
 François-Christophe-Edouard Kellermann (1802–1868) – francouzský státník a diplomat

Externí odkazy